Дикранум ложный () — вид листостебельных мхов семейства Дикрановые (Dicranaceae).

Распространение 
Вид распространён в арктическом и альпийском поясах в Европе и Северной Америке. Растёт вокруг деревьев в сосновых лесах на почве, среди камней или перегноя в влажных местах, иногда на болотах с умеренной кислотностью.

Описание 
Образует плотный зелёный или желтовато-коричневый ковёр. Талом высотой до 11 см с слабыми ризойдами.

Таксономия 
, 1801,  141.

Синонимы

Ссылки 
 

Листостебельные мхи
Флора Европы
Флора Северной Америки